Haenselera damaecornis är en flockblommig växtart som beskrevs av Mariano Lagasca y Segura. Haenselera damaecornis ingår i släktet Haenselera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
damaecornis